Amimens peut désigner :
 Amiens, une ville française du département de la Somme ;
  ;
 Amiens Sporting Club, club de football professionnel basé à Amiens appelé Amiens Athletic Club de 1901 à 1961 ;
 Athlétic Club Amiens, club de football amateur basé à Amiens ;
 classe Amiens ou classe Arras, une série d'avisos français construite avant la fin de la Première Guerre mondiale ;
 Amiens, un des avisos de la classe Arras.

Voir aussi 
 Amiens c’est aussi le tien, un album du groupe Les Fatals Picards